Мамонт:
 Вымершее животное семейства слоновых.
 Мамонт Колумба — вымерший вид североамериканских мамонтов.
 Мамонт, найденный близ Ярославля в 1896 году
 
 Мамонт — в мифологии народов Сибири и Дальнего Востока крупное животное, обитающее под землёй.
 Мамонт, Мамант — православное мужское личное имя греческого происхождения.

В искусстве 
 «Мамонт» — минский фестиваль современного искусства и авангардной моды.
 «Мамонт 2011»
 «Мамонт» — фильм Лукаса Мудиссона (Швеции, Дании, Германии, 2009).
 «Мамонт (Последний мамонт Франции)» — фильм Бенуа Дельпина и Гюстава Керверна (Франция, 2011).

См. также 
 Полуостров Мамонта — полуостров на крайнем севере Западной Сибири.
 Мамонт — поисковая система.